Bart Van den Bossche (zanger), een Vlaamse zanger en presentator.
Bart Van den Bossche (personage), een personage uit de VTM-televisieserie Familie.
Bart Van den Bossche (schrijver), schreef onder pseudoniem van Bart Koubaa